2 miejscowości w Polsce: 
 Sękowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Sękowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Nysa